Ле́ндєл () — поширене угорське прізвище. Означає «поляк». Споріднене з ним чеське та словацьке прізвище «Лендл» («Lendl»), яке має таке саме значення.

Персоналії 
 Лендєл Андрій Васильович (1925—1993) — український скульптор.
 Лендєл Василь Андрійович ( 1958) — український скульптор.
 Лендєл Василь Георгійович (нар. 1949 р.) — український хімік
 Лендьєл Володимир Іванович (1934—2000) — український фізик, доктор фізико-математичних наук (1975), професор (1978), академік Академії вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1991).
 Лендєл В'ячеслав Тиберійович (нар. 1963 р.) — український футболіст
 Ленд'єл Золтан Золтанович (нар. 1946 р.) — український політик угорсько-русинського, міський голова Мукачевого (2008—2015 рр.)
 Лендєл Михайло Андрійович ( 1942) — український економіст.
 Лендєл Юрій Іванович — багаторічний директор школи, Мукачеве.

Примітки 

Угорські прізвища